Клир ( — «жребий») — особая общность в Христианской церкви, состоящая из духовенства и представляющая собой отдельный социальный институт.

В синодальную эпоху в России под «клириками» часто подразумевали членов причта, то есть церковнослужителей данного прихода.

Библейские истоки 
Согласно Библии, ещё в Ветхом Завете Бог регулярно из общей массы людей избирает особых служителей: патриархов-праведников, пророков, царей-помазанников, священников, левитов. В Новом Завете продолжается традиция избрания на священство не всех уверовавших, а только отдельных личностей — апостолов, диаконов, пресвитеров, епископов:
	

 	

 	
Среди двенадцати апостолов явно заметны трое особо приближённых ко Христу (Петр, Иаков и Иоанн), которым дозволено было присутствовать при воскрешении дочери Иаира (; ; ), при Преображении Иисуса и при Его Гефсиманской молитве.
	
Первоверховным апостолом является Симон Петр.

В древней церкви и на Востоке 
Разделение на мирян и клир начали формировать в ранней Церкви, когда особым авторитетом в общине пользовались апостолы. В апостольский период начался процесс создания священной иерархии. Признаком принадлежности к клиру стало возложение рук на посвящаемого кандидата.

В ранней Церкви в различных местностях к клиру кроме епископов, пресвитеров и диаконов относили также иподиаконов, аколитов, остиариев, чтецов, экзорцистов, нотариев, защитников уз, а также диаконисс (до конца IV века).

В Православной церкви различают высших клириков — священнослужителей и низших — церковнослужителей. Высшие клирики получают благодать священства через хиротонию (рукоположение) в алтаре. Низшие клирики поставляются на своё служение через возложение руки епископа — хиротесию, вне алтаря, в храме. По причине того, что вступление в клир связано с действиями епископа, то вопрос о включении в состав клира самих архиереев является дискуссионным.

В монастырях хиротесию могут совершать их настоятели — архимандриты и игумены (14-е правило Седьмого Вселенского собора).

Условия вступления в клир 
Различают абсолютную неспособность вступления в клир и недостатки (духовные, физические, социальные), которые допускают диспенсацию (отступление от неукоснительного соблюдения закона). В православных и католических церквях обычно не допускают женщин, за исключением Элладской православной церкви, диакониссы которой не имеют права проповедовать в церквях. Обсуждают восстановление этого сана и в других православных церквях. Абсолютно не допускают в православных и католических церквях гомосексуалов (на практике, ввиду отсутствия в церквях полиции нравов, исключён лишь допуск открытых гомосексуалов) и лиц, подвергавшихся публичному покаянию (но публично покаявшихся клириков только на этом основании не исключают).

14-е правило Трулльского Собора устанавливает для поставления диакона минимальный возраст 25 лет; в пресвитера — 30 лет. 15-е правило того же собора определят, что в иподиаконы поставляют по достижении 20 лет. В отношении чтецов нет таких чётких указаний: 123 новелла императора Юстиниана из номоканона дозволят поставлять в чтецы восьмилетних, в толковании Вальсамона на данную главу Номаканона сообщается о поставлении в чтецов 3-летних детей.

В отличие от права Римско-католической церкви, православное церковное право не рассматривает незаконнорожденность как препятствие к священству, также в православии телесные изъяны сами по себе не рассматривают в качестве препятствия к священству. В Апостольских правилах указано «Аще кто лишен ока или в ногах поврежден, но достоин быти епископ, да будет. Ибо телесный недостаток его не оскверняет, но душевная скверна», однако далее делают запрет на поставление в епископы слепых и глухих, чтобы не было «препятствия в делах церковных».

Монашеский постриг не является вступлением в клир. Клириком также не считают ни церковного старосту, ни других хозяйственных сотрудников прихода.

На Западе 
Начиная с IV века в христианских государствах клир получил определённые права и привилегии. На содержание клира была выделена десятина, ему гарантировались пребенды, бенефиции и церковное вознаграждение. В свою очередь церковная власть предъявляла к клиру определённые требования (например, принятие целибата для высших ступеней клира). В понтификат папы Григория I Великого (конец VI — начало VII века) на Западе знаком принадлежности к клиру стала тонзура: членами клира становились лица прошедшие обряды пострижения и посвящения.

В современной Римско-католической церкви, после II Ватиканского Собора, к клиру принадлежат только священнослужители: диаконы, пресвитеры и епископы.

Критика и отрицание церковной иерархии, клира 
 Молокане
 Толстовцы
 Богомилы
 Ересь жидовствующих
 Субботники

См. также 

 Духовный сан
 Священнослужитель
 Иерархия
 Причт

Примечания

Ссылки 
 Поснов М. Э. История христианской Церкви. Гл III. Внутренняя жизнь Христианской Церкви в I—III века. 
 Прот. Вл. Цыпин.  Иерархия. Хиротония // Церковное право. , 1994
 Прот. Вл. Цыпин. Требования к кандидату священства // Церковное право. М., 1994
 Заозерский Н. А. О диаконах:  // Богословский вестник МДА, сентябрь 1892

Христианство
Церковные чины